Gloppstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloppstenarna (i Norra Gloppet, Korsholm), Österbotten, 
 Gloppstenarna (i Gloppet, Korsholm), Österbotten, 
 Gloppstenarna, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar